Stronger может относиться к:

В музыке:
 Stronger (альбом Келли Кларксон)
 Stronger (песня Бритни Спирс)
 Stronger (песня Гэри Барлоу)
 Stronger (сингл Канье Уэста)
 Stronger (песня Sugababes)
 Stronger (песня Skillet)
 Stronger (песня Clean Bandit)
В технике:
 Стронгер (автомобиль) - элемент выхлопной системы автомобиля (разновидность пламегасителя, но, в отличие от классических пламегасителей, имеющий ребристую внутреннюю поверхность, снижающую обратное движение выхлопных газов).